Un village est une subdivision d'une des  de Mayotte. Au nombre de 72, les villages correspondent aux grands quartiers utilisés par l'INSEE, notamment lors des recensements de population.

Les municipalités de certaines communes y ont créé des mairies annexes accueillant des services déconcentrés, notamment d'état civil ; c'est notamment le cas des villages de Poroani (Chirongui), Combani (Tsingoni), Mangajou (Sada), Mtsahara (Mtsamboro) et Barakani (Ouangani).

Liste

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Liste des communes de Mayotte

Géographie de Mayotte
Liste en rapport avec Mayotte
Type de quartiers en France